Anya-Anya I (Anya Anya o Anya Nya o Anyanya o Anya-Nya o Anya-nya), moviment militar que va lluitar per la independència del sud del Sudan del 1963 al 1972.
 Anya-Anya II, moviment militar del sud del Sudan que va iniciar la guerra al sud el 1977 i va acabar absorbit per l'Exèrcit d'Alliberament del Poble Sudanès.